Fabien Colotti (né le  à Saint-Martin-d'Hères en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant aux Boxers de Bordeaux. Il est le fils de Jean-Claude Colotti.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|rowspan="2"| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 1 || 2 || 3 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 2 || 9 || 11 || 12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|rowspan="2"| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23 || 1 || 3 || 4 || 6 || 15 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 11 || 10 || 10 || 20 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 39 || 7 || 2 || 9 || 10 || 19 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| Drakkars de Caen || Division 1 || 15 || 5 || 9 || 14 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 1 || 8 || 9 || 10 || 13 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| Drakkars de Caen || Division 1 || 8 || 5 || 8 || 13 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 1 || 8 || 9 || 10 || 16 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| Drakkars de Caen || Division 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen II || Division 2 || 2 || 5 || 3 || 8 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 34 || 7 || 9 || 16 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 10 || 9 || 19 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 9 || 23 || 32 || 18 || 6 || 2 || 1 || 3 || 27

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||1||1|| 4||-6|| align="left"| 
|-
|2015|| align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 0||-4|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||3||3||6|| 4||+4|| align="left"|

Références 

Naissance en août 1996
Naissance à Saint-Martin-d'Hères
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Rapaces de Gap